Relic peut désigner :
 Relic, un roman de Douglas Preston et Lincoln Child, paru en 1995.
 Relic, un film américain de Peter Hyams, d'après le roman ci-dessus, et sorti en 1997.
 Relic, un groupe de rap français.
 Relic Entertainment, un développeur de jeu vidéo canadien (Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes...).
 Relic, un film américano-australien de Natalie Erika James, parus en 2020.